Viés pode se referir a:

Ciências Sociais

 Viés cognitivo, um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações específicas
 Viés de confirmação, a tendência das pessoas favorecerem informações que confirmem suas crenças
 Viés de publicação, fenômeno que ocorre quando o resultado de uma pesquisa científica afeta a decisão de publicá-la

Matemática

 Viés sistemático, a diferença entre o valor esperado de um estimador e do valor real do parâmetro estimado